Renault Sherpa – rodzina samochodów wojskowych produkowanych przez Renault Trucks:
 Renault Sherpa Light (Sherpa 2, Sherpa 3) 
 Renault Sherpa Medium (Sherpa 5, Sherpa 10) 
 Renault Sherpa 15
 Renault Sherpa 20